Пелинья () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Пратола-Пелинья — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Л’Акуила.
 Таранта-Пелинья — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Кьети.
 Торричелла-Пелинья — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Кьети.